Kunki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Kunki, village du powiat de Gostynin
 Kunki, village du powiat de Mława 

dans la voïvodie de Lublin
 Kunki, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kunki, village